Strömblad är ett svenskt efternamn som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Strömblad 627
 Strömbladh 4 
Totalt blir detta 631 personer.

Personer med efternamnet Strömblad

 Charles Strömblad (1930–2020), läkare
 Erik Strömblad (1892–1958), fagottist, professors namn
 Gunnar Strömblad (född 1951), koncerndirektör i Schibsted
 Henrik Strömblad (född 1965), sportkommentator
 Holger Strömblad (1914–1991), konstnär
 Jesper Strömblad (född 1972), gitarrist, basist, låtskrivare och producent
 Lars Strömblad (1743–1807), orgelbyggare och organist
 Lars Strömblad (politiker) (född 1934), svinuppfödare och kommunalråd i Sävsjö, centerpartist
 Uno Strömblad (1891–1962), vissångare och visforskare

Källor

Svenska efternamn